Hülsenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (nach Höhe sortiert):

Hülsenberg (Usseln) (607,4 m), im Rothaargebirge, bei Usseln, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen (an Grenze zu Nordrhein-Westfalen)
Hülsenberg (Obermarpe) (573,0 m), in den Sauerländer Senken, bei Obermarpe, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
Hülsenberg (Beisinghausen) (530 m), im Rothaargebirge, bei Beisinghausen/Reiste, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
Hülsenberg (Cobbenrode) (482,0 m), in den Sauerländer Senken, bei Cobbenrode, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Cobbenrode#Lage
Hülsenberg (Wasgau) (447,2 m), im Wasgau (Pfälzerwald), bei Hauenstein, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
Hülsenberg (Langerwehe) (203,4 m), im Hürtgenwald, bei Langerwehe, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
Hülsenberg (Harburger Berge) (155 m), in den Harburger Bergen, bei Sieversen, Landkreis Harburg, Niedersachsen
Hülsenberg (Ratingen) (83 m), Ratingen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
Hülsenberg (Nordwohlde) (ca. 56 m), im Bassumer Ortsteil Nordwohlde, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Hülsenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Hülsenberg (* 1940), deutsche Werkstoffwissenschaftlerin
 Gustav Hülsenberg (1812–1865), deutscher Weinhändler und Abgeordneter

Siehe auch:
 Hülseberg
 Hülsberg